Малеевка () — село,
Песко-Радьковский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321083002. Население по переписи 2001 г. составляет 217 (102/115 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Малеевка находится у истоков ручья Соленая, который через 10 км впадает в Оскольское водохранилище (река Оскол).
Ниже по речению в 2-х км расположено село Пески-Радьковские.

История 
 1780-е года — время первого упоминания села.
 1999 — к селу Малеевка присоединили село Помилуйковка.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 146 воинов.

Известные люди 
 В селе родился епископ Русской православной церкви Алипий (Погребняк) (1945—2021).

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)